Storer kan som auktorsförkortning betyda:

 John E. Storer
 Robert Winthrop Storer

Robotskapade auktorsförkortningar